Rabiacana puede referirse a:
El nombre común de la planta Arisarum simorrhinum.
El nombre común de la planta Arisarum vulgare.
El nombre común de la planta Arum italicum.
El nombre común de la planta Arum maculatum.
El nombre común de la planta '''''Rhamnus frangula.